Albert Vazeille, homme politique français
 Élodie Vazeille, tireuse française
 Henriette Vazeille, joueuse d'échecs française

Patronyme français